Guma steht für
Alex La Guma (1925–1985), südafrikanischer Schriftsteller und Politiker 
Guma (Hotan), Ort in China
Guma (Nigeria), eine Local Government Area in Nigeria

Siehe auch
Gum'a
Gumma